Žiar (okres Liptovský Mikuláš), een Slowaakse gemeente in de regio Žilina, in het district Liptovský Mikuláš
 Žiar (okres Revúca), een Slowaakse gemeente in de regio Banská Bystrica, in het district Revúca